Zoli Ádok (Szeged, 22 de março de 1976) é um cantor húngaro.

Festival Eurovisão da Canção
Zoli Ádok foi escolhido internamente na Hungria para representar o país no Festival Eurovisão da Canção 2009, em Moscovo (Rússia)

Participantes do Festival Eurovisão da Canção
Cantores da Hungria
Naturais de Szeged